Paradise Valley har flere betydninger:

Stednavne 
 Paradise Valley, Alberta
 Paradise Valley, Arizona
 Paradise Valley, British Columbia
 Paradise Valley, Californien
 Paradise Valley, Detroit
 Paradise Valley, Montana
 Paradise Valley, Nevada
 Paradise Valley, Pennsylvania

Andet 
 Paradise Valley (album), fra 2013 af John Mayer.